Grimualdo (ou, na sua forma italiana, Grimoaldo), pode se referir a:

Grimualdo I de Benevento, duque de Benevento (651–662) e rei dos lombardos (662–677)
Grimualdo II de Benevento, duque de Benevento (677–680)
Grimualdo III de Benevento, duque de Benevento (787–806)
Grimualdo IV de Benevento, duque de Benevento (806–817)
Grimualdo da Baviera, duque da Baviera (715–725)
Grimualdo, filho de Tassilo II
Grimualdo I, o Velho, prefeito do palácio de Austrásia (643–656)
Grimualdo II, o Jovem, prefeito do palácio de Nêustria e Borgonha (695–714)
Grimualdo de Bari, príncipe de Bari (1121–1132)
Grimoaldo da Purificação (1883–1902), beato americano, religioso da Congregação Passionista

Ver também
Grimbaldo, santo do século IX

Desambiguação